Шестой сезон американского телесериала «9-1-1», премьера которого состоится на канале FOX 19 сентября 2022 года.

Сюжет 
Они – работники скорой помощи и пожарной службы. Выбрав однажды для себя совсем непростую профессию, эти люди хорошо понимали последствия принятого решения. Постоянное отсутствие дома, слишком большие нагрузки, столкновение с самыми разными человеческими ситуациями – все это быстро вошло в их жизнь, став буднями. Каждый день пожарные и врачи должны спасать человеческие жизни, несмотря на собственные жизненные обстоятельства. И что не происходило бы в душе в этот момент – необходимо думать о других людях, проявляя максимум заботы и ответственности. Помощь не придет из ниоткуда, ее необходимо организовать и качественно оказать.

Работая в одном из самых больших городов в мире, работники скорой и пожарный каждый день сталкиваются со сложными ситуациями, рискуя собственной жизнью. Лишь на первый взгляд эти профессии несут в себе увлекательные приключения, бесстрашие по умолчанию и желание спасать других ценой собственной жизни. Но, какой бы суровой не оказалась профессиональная деятельность в действии, они уже выбрали свое призвание. Люди нуждаются в помощи, работников скорой и пожарной ждут и они обязательно приедут, чтобы спасти всех, кто так неудачно попал в беду.

В ролях

Основной состав

Второстепенный состав

Эпизоды

Производство

Разработка

Кастинг

Съемки

Примечания 

Телесезоны США 2022 года